Ordina Open 2009 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 14 по 20 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Тамарин Танасугарн
 в мужском парном разряде —  Марио Анчич и  Юрген Мельцер
 в женском парном разряде —  Марина Эракович и  Михаэлла Крайчек

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Фернандо Вердаско (№ 8 в мире на тот момент). Испанец уверенно стартовал, но уже во втором раунде покинул турнир, уступив будущему чемпиону Беньямину Беккеру. Немец, начав свой путь ещё в квалификации, проиграл за семь матчей на пути к титулу лишь два сета, а в финале справился с обладателем специального приглашения в сетку росмаленского приза: Рамоном Слёйтером. 28-летний Беккер во второй раз добрался до финала на этом уровне и впервые победил, а Слётер, некогда входивший в Top50 одиночного рейтинга, но перед этим турниром числившийся лишь игроком девятой сотни, в четвёртый раз добрался до финала одиночного соревнования в рамках основного тура ассоциации (и каждый раз на домашних кортах) и в четвёртый раз проиграл.

В парном же турнире лидеры посева были не в пример успешнее: Уэсли Муди и Дик Норман два из четырёх своих матчей выиграли на финальных тай-брейках, а в финале справились с альянсом Юхан Брунстрём / Жан-Жюльен Ройер. Не слишком удачливые в титульных играх швед и нидерландец проиграли свои четвёртый и третий финал на этом уровне, не выиграв ни единого титула. Их альянс вскоре распадётся и Ройер через несколько лет не только вернётся на росмаленское соревнование, но и завоюет здесь титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Динара Сафина (№ 1 в мире на тот момент). Лидер рейтинга с минимальными проблемами добрался до полуфинала, но там не смог справиться с прошлогодней чемпионкой: Тамарин Танасугарн, которая не только второй год подряд вышла в финал на местных кортах, но и подтвердила свой прошлогодний титул, переиграв в финале ещё одну обладательницу специального приглашения — Янину Викмайер из Бельгии. 32-летняя тайка выиграла лишь свой третий титул в девяти финалах на этом уровне, причем дважды сыграв в титульном матче лишь в Росмалене.

Парный приз у женщин свёлся к матчу двух несеянных альянсов: более опытная команда Сара Эррани / Флавия Пеннетта доказала своё преимущество над Михаэллой Крайчек и Яниной Викмайер лишь на решающих мячах финального тай-брейка. Мононациональная итальянская пара выиграла нидерландский приз во второй раз в истории, но впервые с 1999 года. Вторая прошлогодняя чемпионка — новозеландка Марина Эракович — участия в соревновании-2009 не принимала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Беньямин Беккер обыграл  Рамона Слёйтера со счётом 7-5, 6-3.
 Беккер со второй попытки побеждает в финале соревнования в основном туре ассоциации.
 Слёйтер уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф.Вердаско
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= П.Андухар
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф.Серра
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Б.Беккер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К.Влиген
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=
| RD1-team06= Я.Герных
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07=
| RD1-team07= М.Льодра
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М.Зверев
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=r
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Р.Шуттлер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Н.Девильде
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т.де Баккер
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б.Фау
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д.Норман
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Д.Берта
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ф.Пецшнер
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ж.Шарди
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф.Вердаско
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=64
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Б.Беккер
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К.Влиген
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= М.Льодра
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Р.Шуттлер
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Т.де Баккер
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Д.Норман
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Ж.Шарди
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Б.Беккер
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М.Льодра
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Р.Шуттлер
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Ж.Шарди
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=611
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= Б.Беккер
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Р.Шуттлер
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=1
}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Тамарин Танасугарн обыграла  Янину Викмайер со счётом 6-3, 7-5.
 Танасугарн выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Викмайер уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Сара Эррани /  Флавия Пеннетта''' обыграли  Михаэллу Крайчек /  Янину Викмайер со счётом 6-4, 5-7, [13-11].
 Эррани выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2009
 WTA Тур 2009
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2009 года
2009